

Cinema 
Killing Time – cortometraggio del 1924 diretto da Fred Hibbard
Killing Time – cortometraggio del 1984 diretto da Chris O'Reilly
Killing Time – film del 1998 diretto da Bharat Nalluri

Letteratura 
Ammazzando il tempo (Killing Time) – romanzo di Thomas Berger del 1967
Killing Time – romanzo di Caleb Carr del 2000

Musica 
Killing Time – album del 1981 dei Massacre
Killing Time – album del 1987 dei Girl
Killing Time – album del 1996 dei Sweet Savage
Killing Time – EP del 2010 degli Infected Mushroom
Killing Time – album del 2011 dei Bayside
Killing Time – album del 1999 di Tina Cousins
Killing Time – gruppo musicale statunitense

Altro 
Killing Time – videogioco del 1996 prodotto da Studio 3DO